Trump International Golf Club (Puerto Rico), een Puerto Ricaanse golfclub 
 Trump International Golf Club (Florida), een Amerikaanse golfclub in de staat Florida